Lin-siang může být:

 Lin-siang (Chu-nan) – městský okres v městské prefektuře Jüe-jang v provincii Chu-nan;
 Lin-siang (Jün-nan) – městský obvod v městské prefektuře Lin-cchang v provincii Jün-nan;
 Lin-siang – ve starověku jméno města Čchang-ša, metropole provincie Chu-nan.